Бе́лое де́ло:
 Белое дело () — в широком смысле, синоним Белого движения.
«Белое дело» — межрегиональная общественная организация в России, на Украине и других странах.
 «Белое дело» — литературный сборник, издававшийся в 1920-х годах издательством «Медный всадник» в Берлине и посвящённый истории Белой борьбы.
 Добровольчество («Белое дело») — идейное течение в Белом движении.